Krassowski ist der Familienname folgender Personen:

 Afanassi Iwanowitsch Krassowski (1781–1843), russischer General
 Alexander Iwanowitsch Krassowski (1780–1857), russischer Staatsbeamter und Zensor

 Anton Wjatscheslawowitsch Krassowski (* 1975), russischer TV-Propagandist
 Feodossi Nikolajewitsch Krassowski (1878–1948), russischer Mathematiker und Geodät (Krassowski-Ellipsoid)
 Nikolai Nikolajewitsch Krassowski (1924–2012), russischer Mathematiker
 Stepan Akimowitsch Krassowski (1897–1983), sowjetischer Marschall der Flieger
 Witold Krassowski (* 1956), polnischer Fotograf und Hochschullehrer